Politics é o sexto álbum da banda de jazz Yellowjackets, lançado em 1988.

O álbum venceu o Grammy de 1989 na categoria de "Melhor Performance Conjunta".

Faixas
"Oz" (Ferrante, Haslip, Russo, Kennedy) – 4:44
"Tortoise & The Hare" (Ferrante, Haslip, Russo) – 5:32
"Local Hero" (Russo, Ferrante, Haslip) – 4:38
"Galileo (for Jaco)" (Haslip) – 5:05
"Foreign Correspondent" (Ferrante, Haslip, Russo, Kennedy) – 5:43
"Downtown" (Ferrante) – 4:02
"Helix" (Ferrante, Kennedy) – 4:57
"Avancé" (Ferrante) – 5:17
"One Voice" (Ferrante) – 3:58
"Evening Dance" (Ferrante) – 5:10
 

Álbuns de 1988
Álbuns de Yellowjackets
Álbuns vencedores do Grammy Awards